37-мм протитанкова гармата зразка 1930 року ( 1-К , індекс ГАУ  - 52-П-162 ) - радянська легка протитанкова гармата періоду Другої світової війни .

Історія створення 
Проектування протитанкових гармат у СРСР розпочали наприкінці 1920-х років. До цього часу вважалося, що завдання боротьби з танками цілком можуть вирішити дивізійні та полкові гармати . Однак вітчизняні розробки не просунулися далі за початкову стадію, оскільки на той час у СРСР не було досвіду проектування подібних артсистем . Натомість такий досвід був у Німеччини .

Першу протитанкову гармату німці створили ще під час Першої світової війни  – це була 37-мм гармата зр. 18. Згідно з Версальським договором , Німеччині було заборонено мати протитанкову артилерію , тому всі роботи по ній велися в таємниці. Вже 1926 року фірма « Рейнметалл » створила досвідчений зразок нової гармати — 3,7-см протитанкову гармату зр. 26. СРСР гостро потребував сучасної артилерії, а Німеччина — можливості продовжувати роботи над перспективними зразками і підтримувати науково-технічний потенціал. У 1929 році фірма «Рейнметал» створила для контактів із СРСР підставну фірму «БЮТАСТ» ( товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро для технічних робіт та вивчень»). Відповідно до постанови Раднаркому від 8 серпня 1930 р. в Берліні 28 серпня 1930 р. був підписаний секретний договір , згідно з яким німці зобов'язалися допомогти СРСР організувати валове виробництво 6 артилерійських систем:

 37-мм протитанкової гармати;
 76-мм зенітної гармати;
 152-мм мортири;
 152-мм гаубиці;
 20-мм зенітної автоматичної гармати;
 37-мм зенітної автоматичної гармати.

Фірма «Рейнметал» повинна була поставити в СРСР експериментальні зразки гармат, повний комплект документації та комплекти напівфабрикатів для збирання в СРСР кількох гармат кожного типу. У договорі були спеціальні статті, згідно з якими СРСР не повинен був оголошувати ні умов угоди, ні даних німецьких знарядь, а Німеччина не повинна була розкривати відомості їй про радянські артилерійські заводи. За всі послуги фірмі було виплачено чималу за тодішніми масштабами цін суму $1,125 млн Німецька сторона повністю виконала умови угоди, зокрема, поставила в СРСР 12 одиниць 37-мм протитанкових гармат. Причому всі поставлені артсистеми були вельми сучасними, практично всі були пізніше використані на озброєння вермахтута брали активну участь у Другій світовій війні. У СРСР всі німецькі гармати були офіційно прийняті на озброєння, але виробництво деяких з них (наприклад, зенітних автоматів ) радянська промисловість навіть з німецькою допомогою не змогла освоїти.

Поставлені німцями 37-мм протитанкові гармати були, по суті, експериментальними зразками протитанкової гармати 3,7 cm Pak , що стала наймасовішою в німецькій армії до 1942 року. Від 1-К ця шармата відрізнялося переважно наявністю подрессоривания, новим колісним ходом і деякими незначними деталями. Боєкомплект обох гармат повністю взаємозамінний.

Конструкція 
1-К мала для свого часу досить сучасну конструкцію. Зброя мала розсувні станини, безпружинний колісний хід і дерев'яні колеса. Воно оснащувалося горизонтальним клиновим напівавтоматичним затвором, гідравлічним гальмом відкату та пружинним накатником. Пружини накатника розміщені на циліндрі компресора. Після пострілу противідкатні пристрої відкочуються разом із стволом. Вогонь можна було вести за допомогою простої труби прицільної з полем зору 12°.

Виробництво 
Німецька гармата була запущена у виробництво  на підмосковному заводі № 8 ім. Калініна , де вона і отримала заводський індекс 1-К. Підприємство освоювало виробництво нової зброї насилу, гармати робилися напівкустарно, з ручним припасуванням деталей. У 1931 році замовнику завод пред'явив 255 гармат, але не здав жодної через низьку якість зборки. У 1932 році вдалося здати 404 гармати, в 1933 році - ще 105. Вже в 1932 році виробництво цих гармат було припинено (у 1933 році здавалися гармати не здані в попередньому році) у зв'язку з прийняттям на озброєння більш потужної 45-мм протитанкової п . 1932 (19-К) , що була розвитком 1-К.

На базі 1-К була створена 37-мм танкова гармата Б-3 (5-К) , що використовується для озброєння танків БТ-2 та Т-26 .

Служба,та бойове застосування 
1-К була першою спеціалізованою протитанковою гарматою РСЧА і відіграла велику роль у освоєнні цього виду зброї. У військах ця гармата розглядалася скоріше як навчальна, дуже швидко вона стала непомітною на тлі 45-мм гармат, що поступали у війська у великих кількостях. На 1 січня 1936 року в РККА було 506 гармат 1-К, у тому числі придатних 422, що вимагають капремонту - 53, навчальних - 28, непридатних - 3. Ймовірно, в наступні роки кількість придатних гармат зменшувалася, і вони поступово виводилися на склади та у навчальні заклади. Про бойове застосування цих знарядь до 1941 інформації виявити не вдалося. Точна кількість гармат 1-К, що знаходилися в частинах до 1 червня 1941 року, на даний момент часу поки не встановлено. Достовірно відомий лише факт їхньої наявності у частинах, наприклад, вони були у 8-му механізованому корпусі . Швидше за все, на початку війни всі гармати, що були на складах, також були кинуті в бій, оскільки в 1941 спостерігався дефіцит артилерії для комплектації великої кількості новостворюваних сполук і поповнення величезних втрат. Будь-яких подробиць бойового застосування цих знарядь встановити не вдалося, ймовірно, практично всі вони були втрачені в 1941 році. За деякими відомостями, для цього гармат спостерігався дефіцит снарядів

Поставлялися до Китаю, самохідні установки з їхньої основі не створювалися.

За другим контрактом, підписаним 11 березня 1938 р. у сумі понад 7 млн ​​дол. і реалізованому червні 1938 р., у Китай було поставлено 800 кулеметів «Максим» Токарєва, 1100 кулеметів Дегтярьова і 10 млн шт. набоїв до них, 160 шт. 76-мм польових знарядь, 80 шт. 115-мм гаубиць, 80 шт. 37-мм протитанкових гармат, артилерійські боєприпаси та 10 млн шт. гвинтівкових патронів.

Оцінка проєкту 
1-К була першою радянською протитанковою гарматою, причому досить досконалою для 1930 конструкції. Її балістика дозволяла вражати танки того періоду. Зброя була дуже компактною, її невелика маса дозволяла розрахунку легко переміщати її по полю бою. Недоліками зброї, які й призвели до швидкого зняття його з озброєння, були слабка осколкова дія 37-мм снаряда та відсутність підресори . Крім того, знаряддя відрізнялися невисокою якістю збирання. Прийняття на озброєння цієї зброї розглядалося як тимчасовий захід, оскільки керівництво РСЧА хотіло мати більш універсальну гармату, що поєднувала функції протитанкової та батальйонної зброї, а 1-К через маленький калібр цю роль підходила погано.

До 1941 року ця зброя безумовно застаріла і могла боротися лише з бронетранспортерами , бронеавтомобілями та застарілими танками типу PzKpfw I , PzKpfw II , PzKpfw 35(t) . Проти більш сучасних танків ця зброя могла бути ефективною лише при стрільбі в борт з близьких (менше 300 м) дистанцій.

Дуже велике історичне значення 1-К полягає в тому, що вона стала родоначальником серії найчисленніших радянських 45-мм протитанкових гармат та радянської протитанкової артилерії загалом.

Джерела 
https://armedman.ru/artilleriya/1919-1936-artilleriya/37-mm-protivotankovaya-pushka-obraztsa-1930-g-1-k.html

http://www.opoccuu.com/1k.htm
зброя СРСР